Перейра може да се отнася за някое от следните понятия.

 Перейра – град в Колумбия
 Валдир Перейра – бразилски футболист
 Дъглас Перейра – бразилски футболист
 Жоао Педро Перейра Силва – португалски футболист
 Жоао Перейра – португалски футболист
 Оскар Перейра да Силва – бразилски художник
 Роберто Перейра – аржентински футболист
 Руджерио Перейра – бразилски футболист
 Теляна Перейра – бразилска тенисистка